Барон Максим Антонович Таубе (25 декабря 1826 — 12 июня 1910) — русский государственный деятель, член Государственного совета, генерал от инфантерии. Член ИРГО (1890)

Биография 
Образование получил в Дворянском полку, откуда 10 августа 1845 года выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк, с прикомандированием к офицерским классам артиллерийского училища, по окончании курса которых в 1847 году переведён в батарейную батарею лейб-гвардейской Конной артиллерии.

Чины: подпоручик (1848), поручик (1850), штабс-капитан (1855), капитан (1858), полковник (1858), генерал-майор (1866), генерал-майор Свиты (1874), генерал-лейтенант (1876), генерал от кавалерии (1890).

10 апреля 1858 года назначен командиром 2-й легкой батареей лейб-гвардейской Конной артиллерии. 30 августа 1858 года произведён в полковники, с назначением командиром лейб-гвардейской конно-лёгкой батареи. 18 марта 1863 года назначен командиром 3-го драгунского Новороссийского полка.

15 сентября 1865 года назначен начальником Николаевского кавалерийского училища. 16 декабря 1873 года назначен командующим 3-й кавалерийской дивизии. 27 июля 1875 года назначен командующим 5-й кавалерийской дивизии.

30 августа 1876 года произведён в генерал-лейтенанты с утверждением в должности начальника дивизии. 27 мая 1881 года назначен командиром 12-го армейского корпуса.

9 апреля 1889 года назначен помощником командующего войсками Киевского военного округа, в том же году назначен на должность командующего войсками Сибирского военного округа. С 24 октября 1889 по 11 июля 1900 года был Степным генерал-губернатором.

С 1890 действительный член Императорского Российского географического общества по отделению статистики. Действительный член Западно-Сибирского отделения Императорского Российского географического общества в Омске.

С 1895 почётный член Михайловской артиллерийской академии.

11 июля 1900 назначен членом Государственного совета. В 1903 году был избран почетным гражданином города Петропавловска Акмолинской области.

Скончался в 1910 году, похоронен на Новодевичьем кладбище 14 июня 1910 года.

Участие в сражениях 
 Венгерский поход 1849 года.

 Подавление Польского восстания 1863—1864 года.

Награды 
Ордена:
 Орден Святого Станислава III степени — 26.08.1856
 Орден Святого Станислава II степени с Императорской короной — 30.08.1860
 Орден Святой Анны II степени — 30.08.1862
 Орден Святого Владимира IV степени — 19.08.1863
 Орден Святого Владимира III степени — 30.08.1868
 Орден Святого Станислава I степени — 28.03.1871
 Орден Святой Анны I степени — 9.05.1873
 Прусский Орден Красного орла II степени со звездой — 28.10.1874
 Орден Святого Владимира II степени — 30.08.1879
 Большой офицерский крест французского ордена Почётного Легиона — 14.04.1884
 Орден Белого орла — 30.08.1885
 Орден Святого Александра Невского — 30.08.1888
 Орден Святого Владимира I степени — 14.05.1896

Медали:
 Тёмно-бронзовая медаль «В память войны 1853—1856» — 1856
 Бронзовая медаль «За усмирение польского мятежа» — 1864
 Медаль «В память царствования императора Александра III» — 26.02.1896
 Медаль «В память коронации Императора Николая II» — 26.05.1896
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» — 1897
Прочие награды и поощрения:
 Единовременное годовое жалование — 23.04.1862
 Золотая шпага «За отличие при Ставах» — 4.06.1864
 Императорская корона к ордену Святой Анны II степени — 10.04.1865
 Единовременно 1083 рубля при назначении командующим дивизией — 26.01.1874
 Монаршая благодарность — 29.03.1881
 Монаршая благодарность — 28.10.1881
 Аренда 1500 рублей в год на 6 лет — 15.05.1883
 Монаршая благодарность за смотр — 15.01.1885
 Монаршее благоволение за смотр при Киеве — 1.08.1885
 Монаршее благоволение за манёвры — 19.08.1885
 Единовременно 1200 рублей — 6.03.1887
 Аренда 2500 рублей в год на 4 года — 15.05.1889
 Знак отличия беспорочной службы «XL лет» — 22.08.1889
 Высочайшая благодарность за успешное поступление окладных сборов по Степному генерал-губернаторству в 1890 году — 28.07.1891
 Аренда продлена на 4 года — 22.04.1893
 Алмазы к ордену Святого Александра Невского — 30.08.1893
 Высочайший рескрипт по случаю 50-летия службы в офицерских чинах — 10.08.1895
 Аренда продлена на 4 года — 21.05.1897
 Знак отличия беспорочной службы «L лет» — 22.08.1900
 Знак Российского общества Красного Креста — 27.02.1901
 Аренда 3000 рублей в год на 4 года — 28.05.1901
 Аренда продлена на 4 года — 2.05.1905
 Высочайший рескрипт — 1.01.1909

Примечания

Источники 

 
 Биография на сайте «Русская императорская армия»

Литература 
 175 лет Омской области (генерал-губернаторы Западной Сибири и губернаторы Омской области). Администрация Омской области. Омск. 1998.

Ссылки 
 Омская губерния: генерал-губернаторы Западной Сибири
 Энциклопедия Омска: Омск в лицах
 Столица Степного края. Таубе

Максим Антонович
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Члены Государственного совета Российской империи
Начальники Николаевского кавалерийского училища
Командующие Сибирским военным округом (Российская империя)
Персоналии:Омск